Эллиот, Генри:
 Эллиот, Генри Майерс (1808—1853) — британский историк.
  (1817—1907) — английский дипломат.
 Примечания